Ел Теронал има више значења:

 Ел Теронал (Чикомусело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Теронал, Хосе Роча Нава (Ромита), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Теронал (Сиудад Истепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Теронал (Палмиљас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику